Villiers de l'Isle-Adam är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Jean de Villiers de L'Isle-Adam (död 1437),  marskalk av Frankrike
 Philippe de Villiers de L'Isle-Adam (1464–1534), stormästare i Johanniterorden
 Auguste de Villiers de L'Isle-Adam (1838–1889), fransk författare

Se även 
 L'Isle-Adam
 Villiers-Adam

Franska efternamn